Reifenstein ou Reiffenstein est un patronyme allemand :
 Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893), peintre allemand.

Voir aussi 
 Abbaye de Reifenstein